Euphémé, une nymphe de la mythologie grecque
 Euphémé, une divinité de la mythologie grecque
 Euphémé, un satellite de Jupiter